Osoby o tym nazwisku:
 Janis Atanasopulos – grecki trener siatkarski
 Sotirios Atanasopulos – grecki gimnastyk, olimpijczyk